Сехнице:

 Сехнице — город в Польше, входит в Нижнесилезское воеводство, Вроцлавский повят. 
 Сехнице — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Вроцлавский повят, Нижнесилезское воеводство.
 Сехнице — узловая пассажирская и грузовая железнодорожная станция в городе Сехнице.